Fields steht für:
 Fields (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fields-Medaille, internationale Medaille für herausragende Entdeckungen in der Mathematik
 Fields Institute, internationales mathematisches Forschungszentrum, Universität Toronto, Kanada
 Fields of Ideas, Name des deutschen Pavillons auf dem Gelände der Weltausstellung Expo 2015

Fields ist der Name folgender

Orte:
 Fields (British Columbia), Kanada
 Fields (Georgia), USA
 Fields (Indiana), USA
 Fields (Louisiana), USA
 Fields (Montana), USA
 Fields (North Carolina), USA
 Fields (Ohio), USA
 Fields (Oregon), USA

geografischer Objekte:
 Fields Peak, Berggipfel im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Field